Hæddin – rilievo dell'isola Borðoy, appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 563 metri.
 Hæddin – rilievo dell'isola Eysturoy, appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 274 metri.